Casimir Delavigne – poeta e drammaturgo francese
 Germain Delavigne – poeta e drammaturgo francese